

Lieux et communes 

 Sône : village du Sénégal
 La Sône :  commune française, située dans le département de l'Isère

Personnalités 

 Sone Aluko :  footballeur anglais

Voir aussi 

 Sone : unité permettant de mesurer la sonie
  : page d'homonymie
Saosnes, commune française du département de la Sarthe
Saune, rivière de France